

Carriera

Club
Esordisce con lo Swansea City nella seconda giornata della Championship 2009-2010, ed è la sua unica presenza di quell'anno.

Nella stagione 2010-2011 gioca 2 partite della Welsh Premier League più lo spareggio per l'accesso all'Europa League 2011-2012, giocati con il Port Talbot Town, la squadra della sua città in cui milita in prestito.

Nella stagione 2012-2013 ha segnato 2 reti nella finale di Coppa di Lega gallese vinta dal  ai calci di rigore (dopo un 3-3 al termine sia dei tempi regolamentari che dei tempi supplementari) contro i .

Nazionale
Il 12 agosto 2009 gioca la partita Galles-Ungheria (4-1) valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Carmarthen Town: 2012-2013

Note

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi